Damien (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2016 gebaseerd op de film The Omen uit 1976
Damien (South Park), een aflevering van de Amerikaanse animatieserie South Park